Јоргос Папандреу се може односити на:
Јоргоса Папандреуа, премијера Грчке од 1944. до 1945, 1963. и 1963–1965.
Јоргоса Папандреуа, бившег премијера Грчке.